De finale van de League Cup van het seizoen 2007/08 werd gehouden op zondag 24 februari 2008. Chelsea nam het op tegen Tottenham Hotspur. Tottenham won na verlengingen met 2-1. Jonathan Woodgate scoorde in de 94e minuut het beslissende doelpunt. De verdediger werd na afloop dan ook verkozen als man van de wedstrijd.

Finale

Wedstrijd

Zie ook
Premier League 2007/08
Football League Cup 2007/08

2008
Chelsea FC
Tottenham Hotspur FC
League Cup
League
Sportevenement in Londen